WAN — Глобальная компьютерная сеть (англ: Wide Area Network).
 WAN — Международная сеть защиты животных (англ: World Animal Net) — общество защиты животных.
 WAN — Всемирная газетная ассоциация (англ: World Association of Newspapers).